Андреас Дирмайр (; ) — австрийский шахматист, гроссмейстер (2018).

Чемпион Австрии 2017 г.

В составе национальной сборной участник 41-й олимпиады (2014) и 2-х командных чемпионатов Европы (2013 и 2017).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Австрии